Vytautas Landsbergis – litewski polityk i muzykolog
 Vytautas Landsbergis – litewski pisarz i reżyser
 Vytautas Landsbergis-Žemkalnis – litewski architekt

Strony ujednoznaczniające